Páez peut désigner :

Patronyme 

 David Páez (1975) : joueur argentin de rink hockey ;
 Fito Páez (1963) : chanteur argentin de rock ;
 Jorge Páez (1965) : boxeur mexicain ;
 José Antonio Páez (1790-1873) : Président du Venezuela ;
 José Luís Páez (1969) : joueur argentin de rink hockey ;
 Luis Páez (1989-2019), footballeur paraguayen ;
 Luis Fernando Intriago Páez (1956-), prêtre catholique équatorien ;
 Pedro Páez : homme politique équatorien ;
 Pedro Páez (1564-1622) : jésuite espagnol, missionnaire en Éthiopie ;
 Richard Páez (1951) : footballeur vénézuélien ;
 Victorio Maximiliano Pereira Páez (1984) : footballeur uruguayen ;

Toponymes

Páez : municipalité du département de Cauca ;
 Páez : municipalité du département de Boyacá ;
 Río Paez : fleuve



Subdivisions 
 Páez peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Páez : municipalité de l'État d'Apure ;
 Páez : municipalité de l'État de Miranda ;
 Páez : municipalité de l'État de Portuguesa ;
 Páez : l'ancien nom de la municipalité d'Indígena Bolivariano Guajira dans l'État de Zulia ;
 Páez peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 Páez : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Capitale Páez : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa ;
 José Antonio Páez : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 José Antonio Páez : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 Presidente Páez : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida.

Autres 
 Páez : peuple amérindien de Colombie, également appelé nasa ;
 Páez : langue amérindienne parlée dans le Sud-Ouest de la Colombie ;
 Pont José Antonio Páez : pont qui relie la Colombie au Venezuela.

Patronyme hispanique